Esport: 
 Football Conference, lliga de futbol anglesa 
 Conferència Est
 Conferència Oest
 Conferència Est WNBA
 Conferència Oest WNBA
 Conferència sectorial
 Conferència d'Algesires, reunió a la ciutat andalusa d'Algesires el 1906
 Conferència Bilderberg, reunió anual
 Conferència de Ialta, reunió dels principals líders dels Aliats de la Segona Guerra Mundial
 Conferència de Berlín, conferències realitzades entre 1884 i 1885 a la ciutat de Berlín (Alemanya)
 Conferència de Potsdam, reunió portada a terme a Potsdam
 Conferència Nacional Catalana celebrada a la ciutat de Mèxic el setembre de 1953
 Conferència de Teheran, cimera de les potències aliades durant la Segona Guerra Mundial
 Conferència de Wannsee, exposició d'un grup d'oficials representants del govern de l'Alemanya Nazi sobre la Solució Final
 Conferència de Hèlsinki o Conferència sobre Seguretat i Cooperació a Europa, celebrada a Hèlsinki entre 1972 i 1975
 Conferència d'Ambaixadors
 Conferència de Terranova, primera conferència de les grans potències aliades durant la Segona Guerra Mundial
 Conferència Nacional de Pau de Somàlia o Conferència de Djibouti
 Conferència de Panglong, reunió per determinar el futur de Birmània i la seva relació amb les àrees frontereres poblades
 Conferència General de Pesos i Mesures
 Quarta Conferència de Moscou, conferència bilateral durant la Segona Guerra Mundial
 Conferència de Ceret, reunió posterior del Tractat dels Pirineus per tal d'establir amb precisió els nous límits entre França i Catalunya
 Conferència de Bandung
 Conferència de Perpinyà
 Organització de la Conferència Islàmica
 Conferència de Viena, reunió entre ambaixadors de les majors potències d'Europa (1814-1815)
 Conferència de l'oceà Àrtic
 Conferència d'Assemblees Legislatives Regionals Europees
 Conferència Nacional de Jammu i Caixmir, partit polític de Jammu i Caixmir fundat el 1947 
 Conferència de Nacions Sense Estat d'Europa Occidental, organització que agrupa partits nacionalistes minoritaris d'Europa
 Conferència Econòmica de Londres
 Conferència de Pugwash
 Conferència de l'ONU sobre el canvi climàtic 2009, trobada al Bella Center de Copenhaguen (Dinamarca), del 7 al 18 de 
 Conferència Solvay
 Conferència de Pau i Reconciliació de Somàlia, sèrie de converses entre faccions bel·ligerants el 2002
 Conferència Nacional Democràtica de Jammu i Caixmir, partit polític de Jammu i Caixmir (Índia)
 Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament
 Conferència Internacional de Partits i Organitzacions Marxista-Leninistes (Unitat i Lluita)
 Conferència europea dels ministres del transport
 Conferència de Versalles
 Conferència de Somerset House